As modalidades dos Jogos Pan-Americanos abrangem todos os esportes disputados nos Jogos Olímpicos de Verão. Além deles, a Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA), responsável pela elaboração do programa de tal competição, também inclui os esportes tradicionais e populares nas Américas que não são disputados nos Jogos Olímpicos, como o boliche e o beisebol. Na edição de 2015, os Jogos Pan-Americanos incluíram 36 esportes com 51 disciplinas e 364 finais. A quantidade e os tipos de eventos presentes podem apresentar uma ligeira mudança de uma edição para a outra.

Esportes, disciplinas e eventos
Para fins de competição durante os Jogos Pan-Americanos, a Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA) faz uma distinção entre esportes e disciplinas. Um esporte, nos termos dos Jogos Pan-Americanos, é um grupo único ou um grupo de disciplinas, representado por uma federação desportiva, ou seja, um órgão governamental internacional. Por exemplo, os esportes aquáticos, representados no nível olímpico pela Federação Internacional de Natação, são um esporte nos Jogos Pan-Americanos que inclui as disciplinas de natação, salto ornamental, nado sincronizado e pólo aquático.

A canoagem slalom foi a única disciplina olímpica a não ser incluída no programa dos Jogos Pan-Americanos. De fato, ela foi planejada para ser realizada nas edições de 2007 e 2011, porém, acabou sendo cancelada devido ao baixo número de países que praticavam tal modalidade. No entanto, a disciplina acabou sendo incluída pela primeira vez na última edição, realizada no ano de 2015 em Toronto, Canadá.

As medalhas são concedidas de acordo com os eventos, sendo que pode haver um ou mais eventos por esportes ou disciplinas. Na prática, apenas o beisebol, o rugby sevens e o softbol possuem apenas uma final disputada, enquanto o restante dos esportes e disciplinas possuem ao mínimo dois eventos.

Mudanças

Um esporte ou disciplina aparece no programa dos Jogos Pan-Americanos caso ele seja incluído no programa olímpico. Para os esportes tradicionais dos Jogos Pan-Americanos, a ODEPA determina se eles são amplamente praticados nas Américas; ou seja, se o número de países que competem num determinado esporte é o indicador da prevalência do esporte. Os requisitos da ODEPA também refletem a participação nos Jogos Pan-Americanos, sendo especialmente mais rigorosos em relação aos homens (como eles são representados em números mais elevados). Os Jogos Pan-Americanos anteriores incluíram esportes que não estão mais presentes no programa atual, como futsal e polo.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) votou em 9 de outubro de 2009, durante a 121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional em Copenhague, para elevar o rugby sevens e o golfe como esportes olímpicos oficiais e para incluí-los nos Jogos Olímpicos, começando na dos Jogos Olímpicos de 2016. Mediante esta aprovação, o rugby sevens estreou nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, enquanto o golfe foi praticado pela primeira vez nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Durante uma assembleia geral da ODEPA em 2015, o surfe foi incluído no programa dos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima.

Programa dos Jogos Pan-Americanos

Atual
Os seguintes esportes (ou disciplinas de um esporte) compõem o atual programa oficial dos Jogos Pan-Americanos e estão listados alfabeticamente de acordo com o nome usado pela ODEPA. As figuras em cada célula indicam o número de eventos para cada esporte realizados nos respectivos Jogos; um ponto lista (•) indica que o esporte/disciplina estava agendado para ser realizado, mas foi descartado devido à falta de inscrições.

Nove dos 36 esportes (esportes aquáticos, canoagem, ciclismo, futebol, ginástica, voleibol, hipismo, lutas e patinação) possuem múltiplas disciplinas. Disciplinas do mesmo esporte são agrupadas sob o mesmo título:

Descontinuados

Inverno
No ano de 1990, foi realizada em Las Leñas a única edição dos Jogos Pan-Americanos de Inverno, o qual possuía apenas a modalidade esqui alpino.